Майра Мухамедкизи Мухаммедкизи́ (каз. Майра Мұхамедқызы, арт. псевдонім Maira Kerey — Майра Керей,  5 вересня 1969, Кульджа, Сіньцзян-Уйгурський автономний район, Китайська Народна Республіка) — казахська оперна співачка (трагічне сопрано, італійське бельканто).
 Керей Караїти/Кераїти (інші назви — кереїти, карай, керейти, кереї) — союз племен, які мешкали за Байкалом і на території теперішньої Монголії між ріками Орхон та Херлен на схід від Найманів в X—XII ст.